Вирус може да се отнася за:

 Вирус в биологията, паразитираща частица по-малка от бактерия, която може да се възпроизвежда само след като инфектира гостоприемна клетка
 Компютърен вирус в компютърната наука, зловредна компютърна програма, която може да се предава между компютри

Думата произлиза от лат. virus, us — отрова.

Вижте също 
 Virus – компютърна игра
 Virus (албум на Хевънли) – на Френската пауър метъл група Хевънли (Heavenly)
 Virus (албум на Хипокриси) - на шведската дет метъл група Хипокриси
 Virus (звукозаписна къща) – английска звукозаписна къща Virus или Virus Recordings
 Virus — сингъл на Айрън Мейдън
 Virus (KMFDM) - песен на немската рок метъл група KMFDM
 Virus (Лука Турили) - песен на Luca Turilli's Dreamquest
 Virus (аржентинска група) – аржентинска ню уейв група
 Virus (норвежка група) – норвежка авангард джаз рок група
 Virus (руска група) – руска техно поп група